Indianapolis 500 je bila druga dirka Formule 1 v sezoni 1959. Odvijala se je 30. maja 1959.

Dirka

Viri 
 

Formula 1 sezona 1959
1959